Příjmení Petřek nosí více významných osobností:

 Adéla Petřeková (* 1988) – česká herečka
 Josef Petřek (* 1937) – český fyziolog a vysokoškolský pedagog
 Vladimír Petřek (1908–1942) – český pravoslavný duchovní